«Paseo Público» puede referirse a:

en Brasil 
 El Paseo Público de la ciudad de Río de Janeiro.
 El Paseo Público de la ciudad de Curitiba.

en Portugal 
 El Paseo Público de la ciudad de Lisboa.